Proviseur peut désigner :
 le proviseur d'un lycée, chef d'établissement de l'Éducation nationale en France ;
 le proviseur, chef de certaines maisons dans l'ancienne université ; 
 le proviseur, chef de certaines corporations.
 le religieux chargé de pourvoir aux besoins de fonctionnement d'une abbaye, d'un couvent, d’un monastère.

Voir aussi